Obrigheim (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Obrigheim (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts